Финале Купа европских шампиона 1983. била је фудбалска утакмица која је одлучивала првака Купа европских шампиона у сезони 1982/83. Утакмица се одиграла 25. маја 1983. године на Олимпијском стадиону у Атини између немачког Хамбургера и италијанског Јувентуса.

Захвљујући поготку Феликса Магата, клуб из Хамбурга је по први пут постао шампион Европе у својој историји. Такође је ово било шесто узастопно финале Купа шампиона које је завршено резултатом 1 : 0.

Пут до финала

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
Сезона 1982/83. на сајту Уефе

Сезона 1982/83. у европском фудбалу
Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у Атини